Юлия Коноплина () — американская и казахстанская дзюдоистка и самбистка.

Коноплина Ю. Л. начала свою карьеру в школе олимпийского резерва в г Актау «Сауле» под руководством А. Мухалева.

На данный момент тренируется в США в клубе Динамо в Беверли Хиллз. Тренер Б. Брежнев

Достижения 
Вольная борьба:

2002 год — завоевала серебряную медаль на международном турнире, посвященном «Дню Независимости Республики Казахстан»

2004 год — в международном турнире по вольной борьбе, посвящённом памяти Т. Г. Шевченко заняла 1 место (в весовой категории 57 кг.)

2004 год — в городе Тараз на Чемпионате Республики Казахстан по вольной борьбе среди кадетов и юниоров (девушки) — 2 место(серебро в весовой категории 55 кг)

2004 год — в городе Шымкенте на Чемпионате Республики Казахстан по вольной борьбе среди молодежи заняла 3 место (весовая категория 57 кг.).

2005 год — в городе Павлодаре участвуя в Республиканском турнире по вольной борьбе среди девушек, награждена бронзовой медалью и кубком за 3 место (весовая категория 57 кг.)

2005 год — в городе Алматы, на Чемпионате Республики Казахстан по вольной борьбе среди кадетокзаняла 3 место.

2006 год — в городе Астана участвуя соревнованиях Чемпионата Республики Казахстан по вольной борьбе среди молодежи, в упорной борьбе в заняла 2 место.

Sambo and Judo:

2012 год — Открытый Чемпионат Америки по самбо, 1 место весовая категория 57 кг, Нью -Йорк

2013 год — RYOKU JUDO INVITATIONAL TOURNAMENT, Las Vegas Nevada, 1 место, light weight

2013 год — California State Championship, San Francisco 1 место, весовая категория 57-61 кг

2013 — New York Open USA and Pan-American Sambo Championship, 1место

2013 — California State Games. San Diego 2 place

2013 — Gary Goltz President of USA Judo Competition Pasadena 1 place

2014 — Gary Goltz President of USA Judo Competition 2 place

2014 New York Open and Pan-American Sambo, Metuchen New Jersey 1 place

2014 Gokor Chivichyan MMA Hayastan Championship 1 place

2014 Arnold Schwarzenegger, Mr.Olympia Combative Sports, 1 place (http://teamtokeyhill.com/olympia/)

2015 Jovany Varela Grand opening

2015 Dynamo International Championship 1 st

2016 Winter National Judo 1 place

2016 USA-OPEN SAMBO CHAMPIONSHIP 1st (52 kg)

USA-OPEN SAMBO CHAMPIONSHIP 2nd (62 kg)

Philadelphia, PA USA

2017 USA-Open Sambo 1st place

Востребованные другими странами легионеры из Казахстана

 Rank

Candidate of Master of Freestyle Wrestling Kazakhstan

Master of Sport SAMBO AASF

Nidan (2nd Degree black belt Japanese Jiu-Jitsu) AJJIF

Shodan (Black belt Judo)

National Category Referee AASF

Девушка Недели Vesti.kz http://vesti.kz/sportsout/197306/

Примечания 

Борцы Казахстана
Самбисты США
Панамериканские чемпионы по самбо